Los términos prócer y próceres pueden hacer referencia, en los artículos de esta enciclopedia:

a la eminencia o a la alta dignidad;
a un libertador, en las Guerras de independencia hispanoamericanas;
al Paseo Los Próceres, en Caracas, Venezuela;
a la Columna a los próceres del 9 de octubre, en Guayaquil;
al Estamento de próceres, una institución equivalente al Senado en el sistema político español, a partir del Estatuto Real de 1834;
al Prócer del Reino, un título honorífico vinculado a esa institución.